3 miejscowości w Polsce: 
 Zębowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Zębowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica 
 Zębowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
Zobacz też: Ząbki